Michel Pecheux ist der Name folgender Personen:

* Michel Pécheux (1911–1985), französischer Fechter
 Michel Pêcheux (1938–1983), französischer Philosoph